Josselin Besson (né le  à Sallanches en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le frère de Numa Besson.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Avalanche du Mont-Blanc 2 || Division 2
|| 16 || 6 || 8 || 14 || 12 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 5 || 0 || 0 || 0 || 9 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 24 || 6 || 2 || 8 || 12 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2010-2011 || HC Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 20 || 2 || 6 || 8 || 10 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 25 || 3 || 5 || 8 || 4 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0 
|-
| 2012-2013 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 8 || 10 || 18 || 8 || 2 || 1 || 3 || 8 
|-
| 2013-2014 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 26 || 15 || 14 || 29 || 22 || 9 || 4 || 4 || 8 || 14  
|-
| 2014-2015 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 7 || 8|| 4|| 12|| 18||3 ||1 ||0 || 1||18
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 26 || 7 || 14 || 21 || 54 || 10 || 0 || 6 || 6 || 32
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Barrage Ligue Magnus || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Pionniers de Chamonix-Morzine || Ligue Magnus || 44 || 1 || 9 || 10 || 30 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Division 3 || 15||20||40||60||30||7||13||22||35||10
|-
| 2018-2019 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Division 2 || 16 || 8 || 24 || 32 || 49 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 	
|-
| 2019-2020 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Division 2 || 18 || 19 || 27 || 46 || 8 || 4 || 1 || 9 || 10 || 2
|- 
| 2020-2021 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Division 2 || 3 || 2 || 3 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Pingouins de Morzine-Avoriaz || Division 2 || 18 || 7 || 25 || 32 || 10 || 7 || 1 || 5 || 6 || 8

Notes et références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Sallanches
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Chamonix hockey élite